Pantalla puede referirse a:

Imagen 

 Pantalla de ordenador o monitor de computadora; dispositivo de salida que representa visualmente la información.
 Pantalla plana, utilizada en ordenadores y televisores.
 Pantalla ancha, formato propio de salas de proyección cinematográfica.
 Pantalla táctil, pantalla que permite la entrada de datos mediante contacto táctil sobre su superficie.
 Pantalla automultiescópica, próximo a las pantallas 3D.
 Pantalla 3D, pantalla que reproduce la visión estereoscópica.
 Pantalla transparente de realidad aumentada, mezcla sensación de volumen («3D») con objetos reales.
 Por tecnología de visualización
 Monitor monocromo o pantalla de fósforo; uno de los primeros tipos de pantalla de ordenador.
 Pantalla moduladora interferométrica, utilizada, por ejemplo, en teléfonos móviles.
 Pantalla de plasma, dispositivo generador de imágenes basado en la descarga de plasma.
 Pantalla de cristal líquido o LCD (del inglés Liquid Crystal Display); pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles colocados delante de una fuente de luz.
 Pantalla LED, pantalla electrónica con tecnología de ledes.
 Pantalla de proyección, superficie utilizada para proyectar imágenes.
 Pantalla inflable, tipo de pantalla de proyección.
 Pantalla azul de la muerte, pantalla de error en varios sistemas operativos de Microsoft.
 Pantalla roja de la muerte, pantalla de error en varios sistemas operativos de Microsoft.
 Pantalla de enfoque, material traslúcido plano de una cámara que permite al usuario previsualizar la imagen enmarcada en un visor
 Protector de pantalla, programa de ordenador diseñado para conservar la calidad del monitor del PC.

Sonido 

 Pantalla acústica, altavoz de tipo panel.
 Pantalla infinita, sistema de colocación para altavoz dinámico muy poco utilizado.

Ingeniería civil 

 Pantalla, tipo de estructura de contención de tierras.
 Pantalla de paneles prefabricados de hormigón, subtipo de la anterior.
 Pantalla de pilotes, subtipo de la primera.

Otros artículos en Wikipedia 

 Pantalla abierta, desaparecido programa de televisión chileno emitido por Canal 13.
 Pantalla del director de juego, desplegable de cartulina utilizado en los juegos de rol.

Enlaces externos